Calle de Bambú, een straat in Madrid
Bambú (metrostation), een metrostation in Madrid